La Serie A 1957-1958 è stata la 56ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 26ª a girone unico), disputata tra l'8 settembre 1957 e il 25 maggio 1958 e conclusa con la vittoria della , al suo decimo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato John Charles (Juventus) con 28 reti.

Stagione

Novità 
In ambito regolamentare, la squadra classificatasi al penultimo posto avrebbe dovuto giocare uno spareggio interdivisionale contro la seconda classificata della Serie B. L'introduzione di una regola transitoria per le retrocessioni sottolineò lo stato caotico in cui versava all'epoca la dirigenza federale: in prima battuta, infatti, per dar maggior spazio alla nazionale azzurra il Consiglio Federale aveva deliberato la riduzione del campionato a 16 squadre dal 1958 (per cui quest'anno ci sarebbero state tre retrocessioni a fronte di un'unica promozione dalla serie cadetta).

La delibera trovò però la ferma opposizione della Lega, che la denunciò come invalida per abuso di potere e dettata da motivi politici. Il braccio di ferro continuò per mesi finché il nuovo presidente della Lega, Giuseppe Pasquale, succeduto a Saverio Giulini escluso dal caos seguente al disastro di Belfast — ovvero l'esclusione dell'Italia dalla fase finale del  per la sconfitta nelle qualificazioni contro l', il 15 gennaio 1958 —, riuscì a imporre un eponimo lodo che a metà stagione cancellò la riduzione degli organici e, anzi, riuscì a rendere solo eventuale una delle due retrocessioni, nell'intento di una maggior garanzia degli investimenti fatti dalle società della massima categoria per sostenere il professionismo.

L'incontro tra la Juventus e la Roma disputatasi nell'ultima giornata di campionato fu il primo a essere programmato in notturna nella storia del calcio italiano.

Calciomercato 

Il mercato estivo ebbe tra i protagonisti il , l' e il , che piazzarono colpi di rilievo internazionale. I rossoneri campioni uscenti acquistarono l'argentino Ernesto Grillo; anche il suo connazionale Antonio Angelillo sbarcò a Milano, sponda nerazzurra, mentre i felsinei si aggiudicarono Humberto Maschio e lo jugoslavo Bernard Vukas, quest'ultimo tra i mattatori nella partita che la nazionale balcanica vinse nettamente (6-1) contro l' il 12 maggio 1957.

Proprio quella sfida aveva destato l'interesse di varie società italiane per il calcio serbo-croato: con alterne fortune, lo stesso Bologna (Ljubo Benčić), la  (Milovan Ćirić) e il  (Blagoje Marjanović) s'indirizzarono verso allenatori slavi. Più fortunata sarà in questo senso la , che affidò a Ljubiša Broćić una squadra pur ricca d'incognite in avvio, causa gli ingaggi degli ancora poco conosciuti John Charles e Omar Sívori.

Avvenimenti

Girone di andata 

La partenza sorrise alla Juventus, con Charles sugli scudi. Sei vittorie in altrettante giornate permisero alla squadra bianconera di raggiungere la vetta solitaria, seguita a ruota dal buon . Ben poco felice fu l'inizio del Milan, che vinse solo una volta nelle prime quattordici partite ritrovandosi così in piena zona retrocessione.

A destare sorpresa furono inizialmente le neopromosse; la ritrovata , interprete di un solido catenaccio, rimase a lungo nelle posizioni medio-alte della classifica, e così il debuttante  che condusse un girone di andata di buon livello. Tuttavia, a mettersi in luce e a dimostrare una migliore continuità fu soprattutto il  di Nereo Rocco, anch'esso votato in larga misura alla difesa, ma benedetto dalla vena degli attaccanti Hamrin e Brighenti.

La Juventus fece suo il simbolico titolo di campione d'inverno, tenendo a debita distanza le inseguitrici; l'arretramento dell'esperto Boniperti a trequartista aveva permesso a Charles e Sívori di esprimere tutto il loro potenziale sotto porta.

Girone di ritorno 

Una nuova serie di risultati utili, all'inizio del girone di ritorno, permise ai bianconeri di allungare a +8 sui pur vivaci patavini, che si lasciarono dunque raggiungere dalla , nuovamente seconda, e dal Napoli.

A tre turni dal termine la Juventus vinse matematicamente il titolo, diventando la prima squadra italiana a cucirsi sul petto la stella dei dieci scudetti vinti. Distanti le milanesi, none: il Milan seppe comunque compensare la débâcle in campionato con un buon cammino in Coppa dei Campioni, dove giunse in finale. Le squadre milanesi torneranno a concludere un campionato a pari punti nella stagione 1990-91.

In zona retrocessione piombò il Verona, artefice di un pessimo girone di ritorno, presto seguito dall', mentre  e  recuperarono posizioni solo nel finale. La classifica fu però sconvolta dal giudice sportivo, che declassò d'ufficio i bergamaschi ritenuti colpevoli di tentato illecito nella gara giocata a Padova: alle gare di qualificazione contro i cadetti del  si presentò dunque il Verona, doppiamente sconfitto dai pugliesi.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale

Legenda:
      Campione d'Italia e qualificata in Coppa dei Campioni 1958-1959.
      Retrocesso in Serie B 1958-1959.
 Ammesso allo spareggio interdivisionale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi.

Note:
LAtalanta fu inizialmente declassata all'ultimo posto a seguito del caso Azzini, perdendo in favore del Verona il diritto di disputare gli spareggi salvezza, ma venne prosciolta a posteriori.
Il Verona retrocesse dopo gare di qualificazione disputate contro la seconda classificata in Serie B, il .
 LInter e la Roma furono invitate in Coppa delle Fiere 1958-1960 indipendentemente dalla classifica di questo campionato.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio interdivisionale

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
Maggior numero di partite vinte: 23 (Juventus)
Minor numero di partite perse: 6 (Juventus)
Massimo dei pareggi: 16 (Atalanta)
Minor numero di partite vinte: 6 (Atalanta)
Maggior numero di partite perse: 18 (Verona)
Minimo dei pareggi: 5 (Juventus)
Minimo dei pareggi in casa: 1 (Juventus)
Minimo dei pareggi in trasferta: 2 (Lanerossi Vicenza)
Miglior attacco: 77 (Juventus)
Peggior attacco: 36 (Fiorentina, Inter)
Miglior differenza reti: +33 (Juventus)
Peggior attacco: 29 (Atalanta)
Peggior difesa: 65 (Lazio)
Peggior differenza reti: −20 (Atalanta, Lazio, Spal)

Individuali

Classifica marcatori
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 880 gol (di cui 26 su autorete e 67 su calcio di rigore) da 184 diversi giocatori, per una media di 2,87 gol a partita.Da segnalare la realizzazione di ben due cinquine: una di Emanuele Del Vecchio in Verona-Sampdoria 5-3 della 20ª giornata e una di Carlo Galli in Milan-Lazio 6-1 della 28ª giornata. Quaterne furono messe a segno da Kurt Hamrin (in Padova-Genoa 6-3 della 19ª giornata), da Jan Aronsson (in Atalanta-L.R. Vicenza 2-4 della 20ª giornata) e da Omar Sívori in Juventus-L.R. Vicenza 5-2 della 26ª giornata.Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia

Il Corriere dello Sport, annate 1957 e 1958.
La Gazzetta dello Sport, annate 1957 e 1958.
La Stampa, annate 1957 e 1958.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
1957